Грюндау:

 Грюндау — коммуна в Германии.
 Грюндау — река в Германии.